Шелканово — название нескольких населённых пунктов:

 Шелканово — посёлок в Белебеевском районе Республики Башкортостан.
 Шелканово — село в Бирском районе Республики Башкортостан.